Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2010 war die 14. Austragung zur Ermittlung des nationalen Meistertitels in der Billardvariante Snooker der Herren.  Dieses Turnier fand vom 26. bis zum 30. Oktober 2010 im Kurhaus im hessischen Bad Wildungen statt. Dort finden die Snooker-Wettbewerbe seit 2005 im Rahmen der deutschen Billard-Meisterschaften neben den Disziplinen Poolbillard, Karambolage und Billard-Kegeln statt. Neben der deutschen Snooker-Meisterschaft der Herren wurden auch Deutsche Meister bei den Damen, Senioren und Junioren (U21, U19 und U16) ermittelt.

Stefan Kasper, der im Snooker bereits bei den Junioren dreimal deutscher Meister wurde, besiegte im Finale den deutschen Meister von 2007 Sascha Lippe mit 4:1 und gewann zum ersten Mal die Deutsche Snooker-Meisterschaft der Herren. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Andreas Cieslak und Jacek Stacha. Lippe erreichte mit 93 Punkten das höchste Break des Turniers. Titelverteidiger Patrick Einsle trat nicht an, da er für die Saison 2010/11 der Snooker Main Tour eine Wildcard erhielt.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Ergebnisse

Endrunde

Finale

Höchstes Break

Weblinks 
 Deutsche Snooker-Meisterschaft 2010 auf der Website der Deutschen Billard-Union

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Bad Wildungen